No Surrender MC, een Nederlandse motorclub
 No Surrender (Bruce Springsteen), een nummer van Bruce Springsteen uit 1984
 No Surrender (film), een film uit 1985
 No Surrender (album), een album van Kane uit 2009
 No Surrender (single), de eerste single van dit album
Impact Wrestling No Surrender, een professioneel worstelevenement van Impact Wrestling